Руперт Майлз Сандерс (, род. , Вестминстер, Лондон, Англия) — британский кинорежиссёр.

Карьера 
Сандерс срежиссировал множество телевизионных рекламных роликов, включая ролик к «Halo 3: ODST», принёсший ему два «Золотых льва» на Международном фестивале рекламы «Каннские львы». Первым полнометражным фильмом Сандерса является «Белоснежка и охотник», премьера которого в США состоялась в начале июня 2012 года, а в России — в середине июня 2012. Бюджет фильма составил 170 миллионов долларов, включая миллионы на затраты на маркетинг, в день премьеры фильм заработал 20,3 миллионов долларов. Фильм собрал в прокате 396 592 829 долларов.

Личная жизнь 
Сандерс — еврей,  старший сын Талии (в девичестве Гарлик) и Майкла Сандерсов. В 2002 году Сандерс женился на модели Либерти Росс — сестре оскароносного композитора Аттикуса Росса. Хотя и Сандерс, и Росс являются британцами, для дальнейшей карьеры Сандерса они переехали в Лос-Анджелес. У них есть двое детей: дочь Скайла и сын Теннисон. В июле 2012 года Us Weekly опубликовал фотографии Сандерса в романтических объятиях с актрисой Кристен Стюарт, которая снималась у него в фильме «Белоснежка и охотник». Стюарт и Сандерс ответили на это отдельными публичными извинениями. В январе 2013 года Росс подала на развод с Сандерсом, стремясь к совместной опеке над детьми, финансовой поддержке от бывшего супруга и оплате от него судебных издержек.

Фильмография 
 Режиссёрские работы

Примечания

Ссылки